Robecco kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Robecco sul Naviglio, kommun, Lombardiet, Città metropolitana di Milano, 
 Robecco d'Oglio, kommun, Lombardiet, Provincia di Cremona, 

Robotskapade Italienförgreningar